Александра Дмитриевна Конардова (15 августа 1934 года — 2 сентября 2010 года) — художница, художница-постановщица игрового кино. Член Союза художников СССР.

Биография 
Александра Дмитриевна Конардова закончила ВГИК, художественный факультет. В дальнейшем, работала на Одесской киностудии; впоследствии — в ТО «Экран».

Проживала в Одессе.

Творчество 

 1992 — «Милостивые государи»
 1991 — «Воспоминание о „Коровьем марше“»
 1989 — «Когда мне будет 54 года»
 1988 — «Прошедшее вернуть»
 1988 — «Клад»
 1985 — «Возвращение Будулая»
 1984 — «Три сестры» (фильм-спектакль)
 1983 — «Раннее, раннее утро...»
 1982 — «Место под солнцем» (короткометражный)
 1981 — «Уходя, оглянись...» (фильм-спектакль)
 1980 — «Синдикат-2»
 1979 — «Сегодня и завтра»
 1977 — «И это всё о нём»
 1975 — «Обретёшь в бою»
 1972 — «Вот моя деревня»
 1970 — «Шаг с крыши»
 1969 — «Повесть о чекисте»
 1968 — «От снега до снега»
 1968 — «Золотые часы»
 1967 — «Короткие встречи»
 1965 — «Погоня»
 1964 — «Одиночество»
 1963 — «Шурка выбирает море»

Примечания

Ссылки 
 Конардова Александра Дмитриевна
 Конардова Александра Дмитриевна

Члены Союза художников СССР
Художники СССР
Художники-постановщики по алфавиту
Художники-постановщики СССР